Ружье:

Фамилия 
 Ружье, Антони (род. 1971) — тринидадский футболист.
 Ружье, Жан-Батист (1757—1836) — французский агроном.

См. также 
 Ружьё — ручное длинноствольное стрелковое оружие.

Примечания